Giuseppe Calvi, calciatore italiano
Giuseppe Calvi, ciclista italiano
Giuseppe Calvi, sacerdote italiano